Nørre Tranders kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørre Tranders (Torslev Sogn) – en bebyggelse i Torslev Sogn, Jammerbugt Kommune
 Nørre Tranders (Nørre Tranders Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørre Tranders Sogn, Aalborg Kommune

Se også
 Tor Nørretranders